Antonius Geurts – canoista olandese
 Carla Geurts – ex nuotatrice olandese
 Josephine Geurts – ex cestista olandese
 Loes Geurts – calciatrice olandese